Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften 2020 finden erstmals seit der seit 2013 üblichen Karambolage-Europameisterschaft in einem Pausenjahr (gerade Jahreszahl) des 2-Jahres-Turnus statt. Zum zweiten Mal nach 2010 in Ankara ist die Türkei Austragungsort dieser Meisterschaft, die vom 13. bis 16. Februar stattfindet.

Geschichte 
Gemeldet sind nur 23 statt der üblichen 24 Nationen, so dass eine Gruppe (G) nur mit 2 Mannschaften spielt und dafür zweimal gegeneinander antritt, um den Teams die möglichen vier Matchpunkte zu ermöglichen. Antalya hat sich gleich drei Turniere in Serie gesichert. Vor der Team-EM spielen die Damen ihre Dreiband-Europameisterschaft und als letztes folgt das erste Weltcupturnier der neuen Saison. So können Billardfreunde 12 Tage genießen.

Modus 
In der Gruppenphase wird in acht Dreiergruppen im Round Robin-Modus auf 30 Punkte gespielt. Die Gruppensieger kommen in die Finalrunde (K.-o.-System). Dort wird im Scotch Doubles auf 40 Punkte gespielt. Es wird mit Nachstoß gespielt, in der Finalrunde folgt bei einem Unentschieden Penaltyschießen auf 15 Punkte.

Teilnehmende Nationen 

Quellen:

Gruppenphase 
Die Gruppenspiele finden am 14. Februar um 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 und am 15. Februar um 11:00 und 13:00 Uhr statt. Es wird an acht Tischen gespielt.

Quellen:

Finalrunde 

Anmerkungen:
*1 Penalty: Türkei gewinnt 15:10
*2 Penalty: Spanien gewinnt 15:5
Quellen:

Abschlusstabelle 
Die Ranglistenpunkte werden, wie bei der Dreiband-Team-WM bis 2017, im Minussystem vergeben, heißt: Je besser die Platzierung, desto weniger Minuspunkte.

Quellen:

Weblinks 

 Regelwerk der CEB
 Rangliste 2019

Einzelnachweise 

2020
Billardturnier in Antalya
Karambolageveranstaltung 2020